UEFA Futsal Cup 2013/14 – trzynasta edycja najważniejszych w hierarchii i pod względem prestiżu międzynarodowych, futsalowych klubowych rozgrywek federacji zrzeszonych w UEFA.
Rozgrywki UEFA Futsal Cup podzielone są na trzy etapy: Preliminary round, Main round, Elite round i Final Four.

Tytuł po raz drugi zdobyła FC Barcelona.

Preliminary round

Grupy 

 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

 Grupa 5

 Grupa 6

 Grupa 7

 Grupa 8

Main round

Grupy 

 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

 Grupa 5

 Grupa 6

Elite round

Grupy 

 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

Final Four

Półfinały

Finał

Mecz o 3. miejsce

Linki zewnętrzne 
 Puchar Europy w Futsalu 2013/2014 90 minut.pl

Międzynarodowe rozgrywki klubowe w futsalu
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej